Годейн (Годеин) — французская фамилия. Известные носители:

 Годейн, Николай Петрович (1790—1856) — генерал-майор русской императорской армии.
 Годейн, Павел Петрович (1785—1843) — генерал-лейтенант русской императорской армии, командир Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.